Departamento San Lorenzo bezeichnet:
 Departamento San Lorenzo (Chaco), eine Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Chaco
 Departamento San Lorenzo (Santa Fe), eine Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Santa Fe